Blue Lips — третий студийный альбом шведской певицы и автора-исполнителя Туве Лу (настоящее имя Эбба Туве Альса Нильссон), вышедший 17 ноября 2017 года на лейбле Island Records.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (74 из 100 баллов).

Итоговые списки

Список композиций 
По данным с альбома и сервиса Tidal.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции
Альбомы Туве Лу
Концептуальные альбомы
Альбомы Island Records
Альбомы-сиквелы
Электропоп-альбомы